Суджа́ ( — «низина»)  — посёлок в Кяхтинском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Город Кяхта».

География 
Расположен в 15 км к северу от центральной части города Кяхты к югу от речки Суджи, в 1,5 км восточнее федеральной автодороги  Улан-Удэ — Кяхта.

Основатели Макар Семененко, Мосин и Чернояров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кяхтинского района
Бывшие военные городки России